Луис Монкада (, 18 июля 1977, Гондурас) — американский актёр, также известный как боксёр и боец муай-тай.

Женат на Мишель Монкада (с 24 июля 2004 года) (Мишель — его бывший надзирающий офицер по условно-досрочному освобождению), имеет двух детей. Брат — актёр Даниель Монкада. Рост — 185 сантиметров.

Как боец стиля муай-тай воспитанник Американской академии Муай-Тай в Северном Голливуде.

Занимается пропагандой спорта на добровольных началах в школах и колониях для несовершеннолетних, в последних работает, так как сам сидел в тюрьме в 1990-е годы за угон.

Имеет многочисленные татуировки, в том числе и на веках, которые сделал в 18 лет, будучи членом банды.

В кино попал случайно. Он работал охранником, когда его татуировки приглянулись режиссёру Дэмиану Чаппе и он пригласил его на роль телохранителя Дженнифер Тилли. Луис отказался, но его знакомый из агентства по работе с бывшими заключёнными убедил его подписать контракт. В результате Луис получил многочисленные роли латиноамериканских гангстеров.

Фильмография

Примечания

Ссылки